Guðbrandur Vigfússon (1827-1889), intellectuel islandais et frère de Sigurður Vigfússon ;
 Orri Vigfússon (1942-2017), entrepreneur et environnementaliste islandais ;
 , page d'homonymie ;
 Sigurður Vigfússon (1828-1892), archéologue islandais.